Plusieurs cités de l'Empire Romain ont porté ce nom :
 Philippopolis de Thrace, aujourd'hui Plovdiv en Bulgarie
 Philippopolis d'Arabie, aujourd'hui Shahba en Syrie